Александр Дрентельн: Дрентельн, Александр Александрович (1868—1925) — российский генерал, командир лейб-гвардии Преображенского полка.
 Дрентельн, Александр Романович (1820—1888) — российский генерал, киевский генерал-губернатор.